Тисмениця — річка в Україні, права притока Бистриці Тисменицької
 Тисмениця — річка в Польщі, права притока Вепру